Alphas – amerykański serial telewizyjny nadawany przez stację SyFy od 11 lipca 2011 roku. W Polsce nadawany jest na kanale SciFi Universal od 9 września 2012 roku. Stworzony przez Zaka Penna i Michaela Karnowa.

Fabuła 
Pięcioro ludzi obdarzonych wyjątkowymi zdolnościami tworzy grupę o nazwie „Alphas”,  powołaną do życia, żeby pomagać amerykańskiemu Departamentowi Obrony w rozwiązywaniu zadań, z którymi zwykli ludzie by sobie nie poradzili.

Obsada

Główne 
 David Strathairn jako dr Lee Rosen
 Ryan Cartwright jako Gary Bell
 Warren Christie jako Cameron Hicks
 Azita Ghanizada jako Rachel Pirzad 
 Laura Mennell jako Nina Theroux
 Malik Yoba jako Bill Harken

Drugoplanowa 
 Callum Keith Rennie jako agent FBI Don Wilson (sezon 1)
 Mahershala Ali jako Nathan Clay
 Valerie Cruz jako Kathy Sullivan
 Kathleen Gati jako Zahra Pirzad
 Rachael Crawford jako Jeannie Harken
 Jane Moffat jako Sandra Bell

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 Polska oficjalna strona
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale dramatyczne
Amerykańskie telewizyjne seriale fantastycznonaukowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2011